Ива́н Ива́нович Евсеенко (2 августа 1943, село Займище, Черниговская область — 12 декабря 2014, Воронеж) — советский и российский писатель, педагог и журналист, корреспондент, редактор.

Биография 
Работал учителем в родном селе, корреспондентом районной газеты в Калининградской области, служил в армии. Обучался в Курском педагогическом институте, затем в Литературном институте им. Горького (в семинаре Сергея Залыгина), который окончил в 1973 году.

В 1976 году принят в Союз писателей СССР. Возглавлял отдел прозы журнала «Подъём», в 1997—2006 годах трудился на посту главного редактора журнала. 

Проживал в Воронеже. Скончался 12 декабря 2014 года.

Творчество 
Автор многочисленных рассказов и повестей, опубликованных в журналах «Новый мир», «Наш современник», «Москва», «Смена», «Север», «Дон», «Роман-газета» и других. В различных издательствах выпущено более двадцати книг писателя. Произведения Ивана Евсеенко переведены на ряд иностранных языков.

Избранные публикации 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Забытое время: Роман. — Воронеж: Из-во им. Е. А. Болховитинова, 2006.
 
 
 
 
 
 
 Раннею зарёю, вечернею порою…: Повести, рассказы. — Барнаул: Алтайский дом литераторов, 2012. — (Лауреаты Шукшинской литературной премии)— 560 с. — 1500 экз. ISBN 978-5-98550-236-7
 
 
 Затаив дыхание... Повести. — Воронеж: Центр духовного возрождения Чернозёмного края, 2013. — 512 с. — 1000 экз. ISBN 978-5-91338-082-1
 
Евсеенко И. И. Петька: Рассказ. — Литературный оверлок 2017/ №4. Издательство "Издательские решения". ISBN: 978-5-44858-878-5

Награды и премии 
Лауреат литературных премий:
 премия им. И. Бунина
 премия им. А. Платонова
 премия Воронежского комсомола имени Василия Кубанева
 
 премия им. Василия Шукшина
 Заслуженный работник культуры Российской Федерации.

Примечания

Литература 
 Русская литература XX века: Прозаики, поэты, драматурги: Биобиблиографический словарь / Под ред. Н. Н. Скатова. — М.: ОЛМА Медиа Групп, 2005.
 Никитин В. Ад и рай Андрея Михайлова (О повести И. Евсеенко «Отшельник») // Москва. — 2005. — № 3.
 Никитин В. Сердце земли // Подъём, 2013. — № 7. — С. 219—222.
 Новичихин Е. Память и беспамятство (О повести И. Евсеенко «Дмитриевская суббота») // Подъём, 2013. — № 7 — С. 223—227.
 Новичихин Е. Радетель русского слова // Штрихи. Воронежские писатели второй половины XX века: Воспоминания, Очерки. Публикации. - Воронеж: Издательский дом ВГУ, 2015. - С. 32-49.
Евсеенко И. (младший). Время сажать берёзы : [воспоминания об отце – писателе И. Евсеенко] // Коммуна. – 2015. – 29 дек. – С. 4.

Ссылки 
 Биография  // hronos.ru
 Иван Евсеенко на сайте Воронежского отделения СПР
 Евсеенко Иван Иванович  // Воронежский городской портал.

Русские писатели по алфавиту
Русские писатели XX века
Поэты и писатели Воронежа
Выпускники Литературного института имени А. М. Горького
Редакторы по алфавиту
Редакторы XX века
Редакторы СССР
Главные редакторы журналов России
Члены Союза писателей СССР
Лауреаты Бунинской премии